Polder Oukoop (Reeuwijk), polder bij Reeuwijk (deel van voormalig waterschap Oukoop en Negenviertel)
Polder Oukoop (Stichtse Vecht), polder bij Stichtse Vecht